Chahta steht für: 

 Choctaw (Sprache) (oft einfach: Chahta), die Sprache der Choctaw (Chahta), eines einst mächtigen Indianervolks im südöstlichen Waldland im Südosten der USA, gehört zu den Westlichen Muskogee-Sprachen
 Choctaw (Volk) (oder Chahta), ein nordamerikanisches Indianervolk, das ursprünglich aus dem Südosten der Vereinigten Staaten (Mississippi, Alabama und Louisiana) stammt